Igreja de São Marcos pode referir-se a:

 Igreja de São Marcos (Braga)
 Igreja de São Marcos (Coimbra)
 Igreja Matriz de São Marcos (Calhandriz)

Desambiguação